«Colección de Oro» () — другий збірник реміксів та перший «альбом найкращих хітів» колумбійської співачки Шакіри, виданий у 25 січня 2002 року лейблами Sony Music Entertaintment, Columbia Records. Альбом містить ремікси альбому «Pies Descalzos» . Збірка була випущена тільки в США . Усі треки були написані Луїсом Фернандо Очоа (Luis Fernando Ochoa) та самою співачкою.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті 

Збірки Шакіри